Полово́й акт (также половое сноше́ние, совокупле́ние, ко́итус, сои́тие, пенетра́ция и копуля́ция), разг. секс, в традиционном понимании — генитальный контакт двух особей с целью получения полового удовлетворения (наслаждения), а также для продолжения рода. В современном обществе под половым актом может пониматься не только обычный (вагинальный), но и анальный, оральный акты и некоторые другие виды гетеросексуальных и гомосексуальных половых сношений.

Место полового акта в цикле полового ответа человека 
Половой ответ человека подразумевает сочетание физиологических и эмоциональных изменений, которые ведут к наступлению оргазма и следуют за ним. Такие изменения происходят последовательно, по мере того, как индивид испытывает половое возбуждение и участвует в действиях по половой стимуляции, включая половое сношение. Половой акт занимает центральное место в цикле полового ответа человека.

Сохранённый половой акт 

Сохранённый половой акт () — одна из форм полового сношения, при которой мужчина старается не извергать своё семя внутрь полового партнёра, а как можно дольше остаётся в возвышенной фазе совокупления, без наступления оргазма и без выделения семени. У мужчины возможно возникновение оргазма без выделения семени, известного как сухой оргазм, до наступления полового созревания.

Гетеросексуальный коитус 

Под гетеросексуальным половым актом традиционно понимается акт вагинального секса. Он может сопровождаться другими формами сексуальной активности партнёров — ласками, оральной или мануальной стимуляцией эрогенных зон, мастурбацией в присутствии партнёра, иррумации и т. д., а также оральным или анальным сексом, включая пенетрацию. Продолжительность вагинального секса и других форм сексуальной активности может быть различной. При вагинальном сексе и прочих формах сексуальной активности возможен оргазм у обоих или одного из партнёров.

Физиология гетеросексуального полового акта 
При достижении полового возбуждения (когда достигнута эрекция полового члена мужчины и половые органы женщины возбуждены и готовы к совокуплению) половой член мужчины вводится во влагалище женщины. Пенетрация — процесс введения члена во влагалище — сама по себе является мощным стимулом для полового возбуждения. После этого мужчина совершает возвратно-поступательные движения своим членом, при этом его сексуальное возбуждение продолжает нарастать вследствие прямого раздражения эрогенных зон головки полового члена. За несколько секунд до оргазма у мужчины возникает ощущение его неотвратимости. Достижение наивысшего полового возбуждения у мужчины сопровождается извержением спермы (эякуляция) в верхний конец влагалища около шейки матки. Далее сперма через канал шейки матки проходит в полость матки и в верхний отдел фаллопиевых труб. Установлено, что сперматозоиды попадают в фаллопиевы трубы за время около 20 минут после попадания их во влагалище. Достижение оргазма женщиной не является обязательным для этого, хотя сокращения мышц матки и фаллопиевых труб во время оргазма у женщины способствуют продвижению в них сперматозоидов. Здесь происходит оплодотворение яйцеклетки (то есть слияние яйцеклетки со сперматозоидом и их превращение в одну особую клетку), если к моменту попадания спермы в матку и фаллопиевы трубы там находится готовая к оплодотворению яйцеклетка.

У некоторых женщин слизь, выделяемая шейкой матки, препятствует прохождению сперматозоидов через матку, что, вероятно, обуславливается некой реакцией по типу биологической несовместимости антиген — антитело. Иногда такая реакция может проявляться только на сперму вполне определённых мужчин. Это может являться одной из причин бесплодия у некоторых семейных пар при том, что сами по себе и мужчина, и женщина способны к зачатию. Установлено также, что женский организм может избирательно относиться к мужской сперме, позволяя семени одного мужчины оплодотворять яйцеклетки, но отторгая семя другого.

Гомосексуальный коитус 

Под гомосексуальным половым актом понимается половой акт между лицами одного пола. При оральном или анальном сексе между двумя партнёрами одного пола и прочих формах сексуальной активности возможен оргазм у обоих или у одного из партнёров.

Согласно Игорю Кону, самая массовая форма сексуального удовлетворения у мужчин, предпочитающих секс с мужчинами, — взаимная мастурбация и трение друг о друга, которые выступают не в качестве дополнительных, как у большинства гетеросексуалов, а самостоятельными формами сексуального удовлетворения. Вторая по степени распространённости практика — оральные ласки, при этом старшим и менее привлекательным мужчинам, согласно Кону, чаще приходится выполнять рецептивную функцию (делать минет). Около 64 % МСМ возбуждают своих партнёров путём стимулирования сосков (например, мануальная стимуляция или стимулирование языком).

Анальная пенетрация больше всего напоминает коитус, в то же время это наиболее неудобная, негигиеничная и трудоёмкая сексуальная практика. Среди немецких геев, практикующих анальный секс, только активную роль выполняли 18 % опрошенных, только пассивную (принимающую) роль — 12 %, тогда как 70 % составляли так называемые «универсалы», чередующие обе позиции. Среди английских геев «активную» роль предпочитают 43 %, пассивную — 40 %, но большинство (61 %) также предпочитают чередовать обе роли.

См. также 

 Сексуальное поведение человека
 Половой процесс

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература

Ссылки 
 

Половое размножение